Curio City – czwarty album studyjny brytyjskiego pieśniarza Charliego Winstona wydany na początku 2015 roku. Wszystkie utwory napisał w całości sam Winston. Do radiowej promocji płyty wybrano single "Lately" i "Truth".

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 "Nieważne, w której epoce żyjesz, muzyka będzie trwać wiecznie i zawsze będzie dla ludzi ważna"- wywiad z Charliem Winstonem w Artrock.pl przy okazji wydania płyty "Curio City"

Albumy muzyczne wydane w roku 2015